Prank – personaggio della serie Flash
 Prank – film del 2008 diretto da Ellie Cornell, Danielle Harris e Heather Langenkamp
 Prank – film del 2013 diretto da Yiuwing Lam

Pagine correlate 
 Scherzo